Таврог:

 Таврог, Борис Лазаревич (1909—?) — советский инженер, брат М. Е. Таврог.
 Таврог, Марианна Елизаровна (1921—2006) — советский кинорежиссёр.